Dopatka ist der Familienname folgender Personen:

Frank Dopatka (* 1978), deutscher Fachbuchautor aus dem Bereich der Informatik und Ingenieurwissenschaften
 Friedrich-Wilhelm Dopatka (* 1946), deutscher  Jurist, Bremer Staatsrat, Berliner Staatssekretär 
Ulrich Dopatka (* 1951), deutscher Sachbuchautor aus dem Bereich Parawissenschaft
Wilhelm Dopatka (1919–1979), deutscher Politiker (SPD)